Барви́ста ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Барвиста вулиця — вулиця в місті Переяслав Київської області.

 Барвиста вулиця — зникла вулиця Києва, існувала в місцевості Деміївка.
 Барвиста вулиця — сучасна назва вулиці Василя Алексухіна в Києві.

Вулиці